Бродівка — річка в Україні, в Андрушівському районі Житомирської області. Права притока Ів'янки (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 10 км. Площа басейну 30,5 км².

Розташування 
Бере початок у Яроповичах. Тече переважно на північний захід через Корчмище, Степок і на південному сході від Івниці впадає у річку Ів'янку, праву притоку Тетерева.

Цікавий факт 
У минулому на річці працювало 3 водяних млини.

Посилання 
 
 Словник гідронімів України. Бродівка, с. 71

Малі річки України
Річки Андрушівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці